Niels Benzon er navnet på flere personer:

 Niels Benzon (læge) (1609-1674) – dansk læge
 Niels Benzon (generalprokurør) (1644-1708) – dansk generalprokurør
 Niels Benzon (bogsamler) (1684-1709) – dansk bogsamler